Las siglas PTR pueden significar:

 Paid to Read o pago por leer, una forma de ganar dinero leyendo publicidad
 Partido de Trabajadores Revolucionarios, un partido político de Chile de orientación trotskista miembro de la Fracción Trotskista - Cuarta Internacional
 Perfil Tubular Rectangular ||: Rectangular Tubular Profile, Perfiles de Acero para construcción
 Punto de terminación de red, un dispositivo de conexión telefónico